Orfeas Peridis (Grieks: Ορφέας Περίδης) (Athene, 20 februari 1957) is een Grieks zanger en liedschrijver. Peridis studeerde klassieke muziek aan verschillende conservatoria en heeft zich gespecialiseerd in harmonie en klassieke gitaar. In 1993 bracht hij zijn debuutalbum uit Ach psichi mou fantasmeni uit. In 2001 bracht Peridis een album uit met enkel kinderliedjes.

Discografie

Grieks zanger